Busemann est le patronyme de :
 Adolf Busemann
 Bernd Busemann, (1952 -) un homme politique allemand.
 Frank Busemann, (1975 -) un ancien décathlonien allemand.